Forza (italienska för kraft) kan syfta på:

Forza (träningsform) – en träningsform i aerobics.
Forza Italia – ett tidigare politiskt parti i Italien 1994–2009
Forza Italia (2013) – ett konservativt politiskt parti i Italien.
Forza Bajen – ett uttryck som används av Hammarby IF Fotbolls supporterklubb Bajen Fans
Forza Football – ett svenskt mediaföretag med fokus på fotboll
Forza (spelserie) – en spelserie till Xbox 360 och Xbox One.
Forza Motorsport
Forza Motorsport 2
Forza Motorsport 3
Forza Motorsport 4
Forza Horizon
Forza Motorsport 5
Forza Horizon 2
Forza Motorsport 6
Forza Horizon 3
Forza Motorsport 7
Forza Horizon 4
Forza Street
Forza Horizon 5